Délit de fuite, d'une manière générale, est le fait qu'un conducteur ne s'identifie pas auprès d'un autre usager de la voie publique après un accident
 Délit de fuite en France

Cinéma
 Délit de fuite, film franco-italien de Bernard Borderie sorti en 1959 ;
 Délit de fuite (ひき逃げ), film japonais de Mikio Naruse, sorti en 1966 ;
 Délit de fuite (Hit and Run), film américain de Charles Braverman sorti en 1983 ;
 Délit de fuite (Slayground), film britannique de Terry Bedford, diffusé  en 1983.

Télévision 
 Délit de fuite, téléfilm français de Paul Seban, diffusé en 1982 ;
  (Love on the Run), téléfilm américain de Gus Trikonis, diffusé en 1985 ;
 Délit de fuite (Sanctuary), dix-neuvième épisode de la saison 4 de New York, police judiciaire diffusé en 1994 ;
 Délit de fuite (Kleine Schwester), cinquième épisode de la saison 18 d’Alerte Cobra diffusé en 2005 ;
 Délit de fuite, téléfilm français de Thierry Binisti diffusé en  2012 ;
 Délit de fuite(s) (Hit and Run, Run, Run), quatrième épisode de la saison 7 de Pretty Little Liars diffusé en 2016 ;
Délit de fuite, titre québécois de la série télévisée israélo-américaine Hit and Run, diffusée sur Netflix en 2021 ;
 Délit de fuite (Hit and Run), quatrième épisode de la saison 6 de Better Call Saul diffusé en 2022.

Homonymie de titre